Гран-при Японии 2019 года () — автогонка, семнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 11—13 октября 2019 года на трассе «Судзука» в Судзуке, Япония. Это был 17-й этап сезона 2019, 46-й Гран-при Японии в истории — 34-й в рамках чемпионатов «Формулы-1» и 33-й на трассе «Судзука».

Мощный тайфун Хагибис изменил график уик-энда. Субботняя сессия была отменена, а квалификация перенесена на утро воскресенья — поул уверенно завоевал Себастьян Феттель, установив новый рекорд трассы. В воскресенье дул только порывистый ветер — небо было ясное.

Гонщики Ferrari заняли первый ряд стартового поля — с пятым подряд поулом, со второго стартовали Боттас и Хэмилтон, с третьего — Макс Ферстаппен и Александр Албон, показавшие одинаковое время.

Лидер сезона 2019 Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 73 очка от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 162 очка преследующую их Ferrari.

Шины 
Шинники привезли в Японию самые жесткие составы, в роли Hard, Medium и Soft использовались шины С1, С2 и С3. Джовинацци, Райкконен, Риккардо, Расселл, Магнуссен и Кубица выбрали Medium на первый отрезок, остальные стартовали на Soft.

Свободные заезды 

Первую и вторую пятничные сессии заездов выиграл Валттери Боттас. Субботние заезды были отменены из за тайфуна Хагибис.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Сильный ветер. Воздух +22С, трасса +34…38С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|-
!colspan="8"|Стартовая решетка на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Комментарии 
  Макс Ферстаппен и Александр Албон показали одинаковое время в 3-й части квалификации. Ферстаппен расположен выше, поскольку установил время первым.
  Кевин Магнуссен не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке, поскольку его время в тренировках соответствовало правилу 107 %.
  Роберт Кубица не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке, поскольку его время в тренировках соответствовало правилу 107 %. В итоге он стартовал с пит-лейна, так как команда Williams нарушила режим закрытого парка при работе с машиной.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +22…21С, трасса +35…28С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Льюис Хэмилтон ( Mercedes) — 1:30,983, поставлен на 45 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 

  Запланированная дистанция гонки была 53 круга, но результаты были зафиксированы после 52 кругов из-за ошибочно показанного на круг раньше клетчатого флага.
  Льюис Хэмилтон заработал одно очко за быстрый круг.
  Шарль Леклер получил два временных штрафа: 5 секунд за столкновение с Максом Ферстаппеным и 10 секунд за опасные манёвры после столкновения. Через 10 дней ему вернули 6-е место, так как оба гонщика Renault были дисквалифицированы и его штраф не повлиял на занятое им 6-е место.
  Серхио Перес разбил машину на 53-м круге, но так как гонка закончилась после 52 кругов, он был квалифицирован 9-м. Через 10 дней он стал 8-м из-за дисквалификации «Рено».
  Макс Ферстаппен сошёл после столкновения с Леклером.
  Даниэль Риккардо классифицирован 6-м, но был дисквалифицирован через десять дней после гонки за использование незаконных средств помощи пилоту, после протеста, выдвинутого Racing Point.
  Нико Хюлькенберг классифицирован 10-м, но был дисквалифицирован через десять дней после гонки за использование незаконных средств помощи пилоту, после протеста, выдвинутого Racing Point.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Комментарии 

  Mercedes на Гран-при Японии завоевал Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Японии
Спорт в Японии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Октябрь 2019 года